Oblivion betyder "glömska" på engelska och kan syfta på:

Oblivion (musikalbum) – Galadriels tredje album
The Elder Scrolls IV: Oblivion – ett datorspel i RPG-genren
Oblivion (berg- och dalbana) – en berg- och dalbana i nöjesparken Alton Towers i England
Oblivion (bok) – en bok från 2012 av Anthony Horowitz
Oblivion (film) – en film med Tom Cruise i huvudrollen
Oblivion (musikalbum av Ástor Piazzolla) – musikalbum från 1982 av argentinske dragspelaren Ástor Piazzolla